Манастир Слепче може бити:

 Манастир Слепче (Прилеп)
 Манастир Слепче (Демир Хисар)